Примера Дивисьон Венесолана 2013/2014 () — 58-й розыгрыш профессионального чемпионата Венесуэлы с момента его основания.

Участники

Апертура

Клаусура

Общая таблица

Финальная серия

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Чемпионат Венесуэлы 2013/2014 на rsssf.com

2013/2014
Венесуэла
Спорт в Венесуэле в 2013 году
Спорт в Венесуэле в 2014 году
Футбол в Южной Америке в 2013 году
Футбол в Южной Америке в 2014 году